Ninrode — rei mesopotâmio fundador da civilização acadiana
 Nimrod (Minnesota) — cidade dos Estados Unido
 Expedição Nimrod — expedição à Antártida de Ernest Henry Shackleton
 Nimrod (álbum) — álbum de estúdio da banda Green Day lançado em 1997
 Nimrod (Marvel Comics) — personagem de banda desenhada

Tecnologia 
 Nimrod (computador) — simulador do jogo Nim
 Nim (linguagem de programação) — antes conhecida como Nimrod
 Nimrod (sincrotrão) — tipo de acelerador de partículas
 Hawker Nimrod — avião de 1933
 Hawker Siddeley Nimrod — avião de 1967
 Nimrod (navio) — navio da Expedição à Antártida

Desambiguações de tecnologia